Приво́льный — хутор в Советском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации. Находился в составе муниципального образования города Зеленокумска (упразднено ).

География 
Расстояние до краевого центра: 153 км. Расстояние до районного центра: 16 км.

История 
На 1 марта 1966 года находился в подчинении Зеленокумского горсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 30 %, агулы — 48 %.

Кладбище 
В 50 м южнее хутора расположено общественное открытое кладбище площадью 2491 м².

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Ставропольский край)